Naselje u Srbiji:
 Ljubovija, naselje u sastavu općine Ljubovija, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Ljubovija (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija